Chocz (gemeente)
 Chocz (Groot-Polen)